Ewelina Marcisz (ur. 4 lutego 1991 w Krośnie) – polska biegaczka narciarska, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu (2018), trzykrotna uczestniczka mistrzostw świata (Oslo 2011, Falun 2015, Lahti 2017), dziesięciokrotna medalistka mistrzostw Polski, w tym indywidualna mistrzyni w sprincie (2011). W 2018 roku zakończyła karierę na poziomie startów w Pucharze Świata.

Życie prywatne 
Jest córką Marka (wielokrotnego medalisty mistrzostw Polski w biegach narciarskich) i Barbary. Jej siostrami są Marcela i Izabela, również biegaczki narciarskie.

Kariera sportowa 
Po raz pierwszy w zawodach rangi Pucharu Kontynentalnego wystąpiła 30 grudnia 2007 roku podczas konkursu Slavic Cup w Zakopanem. Zajęła wtedy 21. miejsce w sprincie techniką dowolną. W 2009 roku wzięła udział w Zimowym Europejskim Festiwalu Młodzieży w Szczyrku. Wystartowała wówczas w trzech konkurencjach, jej najwyższym miejscem była 10. pozycja w sprincie stylem dowolnym.

W 2010 roku wystąpiła na Mistrzostwach Świata Juniorów w Hinterzarten. Jej najlepszym indywidualnym wynikiem było tam piętnaste miejsce w biegu łączonym na 10 km oraz jedenaste miejsce w sztafecie. Rok później podczas Mistrzostw Świata Juniorów w Otepää w biegu łączonym na 10 km była piąta, a w biegu na 5 km techniką dowolną zajęła 17. pozycję.

W Pucharze Świata zadebiutowała 20 listopada 2010 roku w Gällivare, gdzie zajęła 79. miejsce w biegu na 10 km stylem dowolnym.

W 2011 roku zadebiutowała na dużej seniorskiej imprezie, startując na Mistrzostwach Świata w Oslo. Wspólnie z Justyną Kowalczyk, Pauliną Maciuszek i Agnieszką Szymańczak zajęła tam ósme miejsce w sztafecie 4 × 5 km, a indywidualnie zajęła 47. miejsce w sprincie stylem dowolnym oraz 54. miejsce w biegu na 10 km klasykiem.

19 stycznia 2014 po raz pierwszy w karierze zajęła punktowaną pozycję w zawodach Pucharu Świata. Było to 30. miejsce w biegu na 10 km stylem klasycznym rozgrywanym w Szklarskiej Porębie.

Uczestniczyła w Mistrzostwach Świata 2015 w Falun. 19 lutego zajęła 25. miejsce w sprincie stylem klasycznym (w eliminacjach zajęła 30. pozycję, w swoim biegu ćwierćfinałowym była piąta). 21 lutego zajęła 27. miejsce w biegu łączonym na 15 km. 24 lutego zajęła 43. miejsce w biegu na 10 km stylem dowolnym (początkowo była sklasyfikowana na 44. pozycji, przesunęła się o jedno miejsce po dyskwalifikacji Mariny Piller). 26 lutego wystartowała w sztafecie 4 × 5 km, w której pobiegła na trzeciej zmianie (techniką dowolną). Swoją zmianę rozpoczęła oraz ukończyła na 4. pozycji, sztafeta zajęła 5. miejsce.

W 2017 wzięła udział w Mistrzostwach Świata w Lahti. 23 lutego 2017 roku odbył się sprint stylem dowolnym. Ewelina Marcisz w kwalifikacjach sprintu zajęła 52. miejsce i nie zakwalifikowała się do ćwierćfinałów. 26 lutego 2017 roku odbył się sprint drużynowy stylem klasycznym (6 × 1,3 km). Na pierwszej, trzeciej i piątej zmianie biegła Ewelina Marcisz, natomiast na drugiej, czwartej i szóstej zmianie biegła Justyna Kowalczyk. Polki zajęły 5. miejsce w swoim biegu półfinałowym i zakwalifikowały się do finału jako szczęśliwe przegrane, w którym zajęły 9. miejsce.

Uczestniczyła w Igrzyskach Olimpijskich 2018 w Pjongczangu. Indywidualnie wystartowała w trzech zawodach: 10 lutego zajęła 15. miejsce w biegu łączonym na 15 km, 13 lutego zajęła 38. miejsce w sprincie stylem klasycznym, a 15 lutego była 42. na 10 km techniką dowolną. 17 lutego wystartowała w sztafecie 4 × 5 km, w której pobiegła na pierwszej zmianie (stylem klasycznym). Swoją zmianę ukończyła na 9. pozycji, a cała sztafeta ukończyła bieg na 10. miejscu. W trakcie igrzysk zmagała się z przeziębieniem.

Po sezonie 2017/2018 ogłosiła zakończenie kariery. Dołączyła wówczas do sztabu trenerskiego kadry niepełnosprawnych jako asystentka trenera Wiesława Cempy oraz przewodniczka Łukasza Kubicy. Rozpoczęła również studia doktoranckie na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Pomimo zakończenia kariery na poziomie Pucharu Świata, 2 lutego 2019 wystartowała w konkursie Slavic Cup w Zakopanem, w którym zajęła 7. miejsce.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie 
Źródło:

Mistrzostwa świata 
Źródło:

Mistrzostwa świata juniorów 
Źródło:

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23) 
Źródło:

Uniwersjada 
Źródło:

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
Źródło:

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
Źródło:

Slavic Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
Źródło:

Miejsca w poszczególnych konkursach 
Źródło:

Mistrzostwa Polski 
W poniższej tabeli zostały przedstawione pozycje medalowe. Źródło:

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 
 Blog zawodniczki

Ludzie urodzeni w Krośnie
Ludzie związani z Ustrzykami Dolnymi
Polscy biegacze narciarscy
Polscy olimpijczycy (Pjongczang 2018)
Urodzeni w 1991
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2015